Павловка () — село в Бричанском районе Молдавии. Наряду с селом Ларга входит в состав коммуны Ларга.

География 
Село расположено на высоте 214 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Павловка проживает 18 человек (8 мужчин, 10 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Бричанского района